Николай Трапезников:
 Трапезников, Николай Галактионович (1905—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Трапезников, Николай Николаевич (1928—2001) — российский онколог, академик РАН и РАМН.